Склад збірної ФРН на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Німеччина
ФРН 1990